Доце́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Доценко, Александр Данилович (1917—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Доценко, Анастасия Александровна (род. 1986) — российская лыжница.
 Доценко, Анатолий Иванович (род. 1945) — российский инженер-механик.
 Доценко, Антон Антонович — украинский советский актёр.
 Доценко, Василий Данилович (1905—1979) — Герой Советского Союза.
 
 Доценко, Виталий Дмитриевич (род. 1948) — российский военный историк, писатель, библиофил.
 Доценко, Вячеслав (род. 1958) — советский легкоатлет, спринтер.
 Доценко, Дмитрий Степанович (1913—1991) — Герой Советского Союза.
 Доценко, Игорь Дмитриевич (1953—2014) — советский и российский барабанщик.
 
 Доценко, Надежда Петровна (1914—1994) — советская украинская актриса.
 Доценко, Николай Яковлевич (род. 1950) — советский и украинский учёный в области терапии.
 
 Доценко, Степан Матвеевич (1900—1978) — Герой Советского Союза.
 Доценко, Тарас Степанович (1907—1970) — Герой Советского Союза.
 Доценко, Фёдор Фролович (1923—2012) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник.

См. также